MKG peut faire référence à :
  ;
 Mortal Kombat Gold, un jeu vidéo ;
 initiales de Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), un dirigeant indien ;
 initiales et surnom de Michael Kidd-Gilchrist, un joueur américain de basket-ball.
 Musée des Arts et Métiers de Hambourg

mkg peut faire référence àl :
 une unité de couple ( Mètre-Kilogramme-force ) en mécanique. Vaut 9,80665 Nm.

Selon le contexte, Mkg peut être l'abréviation du mot Marketing.

Mkg est aussi utilisé comme abréviation de million de kilogrammes.